Koritno je ime več naselij v Sloveniji:

 Koritno, občina Bled
 Koritno, občina Brežice
 Koritno, Občina Majšperk
 Koritno, občina Oplotnica

naselja v Sloveniji